Вильгельм III:
 Вильгельм III Оранский (1650—1702) — статхаудер Нидерландов, король Англии и Шотландии.
 Виллем III (1817—1890) — король Нидерландов.
 Вильгельм III (1375—1435) — герцог Баварско-Мюнхенский с 1397 года из династии Виттельсбахов.
 Вильгельм III (ум. 1039) — граф Веймара
 Вильгельм III (ум. 1218) — граф Юлиха с 1207 года.
 Вильгельм III (1185 — ок. 1198) — последний король Сицилийского королевства
 Вильгельм III (1425—1482) — маркграф Мейсена в 1428—1445 годах, ландграф Тюрингии с 1445 года, титулярный герцог Люксембурга.
 Вильгельм III (граф Голландии) (ок. 1286 1337) — граф Голландии и Зеландии.
 Вильгельм III (1454/5—1511) — герцог Берга, герцог Юлиха и граф Равенсберга (под именем Вильгельм IV) из Дома Генгебах.  См. также